Султепек има више значења:

 Султепек (Тулансинго де Браво), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Општина Султепек (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику